Jan Śpiewak – poeta
 Jan Śpiewak – działacz społeczny, wnuk Jana (poety)